Nix est un patronyme flamand ou néerlandais sur base du prénom Nik (Niek ou Nick) qui est une abréviation de Nicolas.

Le patronyme Niks (anciennement Nix) vient de Nik auquel on ajoute le suffixe génitif de filiation -s (fils de Nicolas).

Nix est un prénom masculin populaire. Les hommes ayant le prénom Nix peuvent être originaires des États-Unis d'Amérique. On estime qu'il y a au moins 20600 personnes dans le monde ayant reçu ce prénom, ce qui représente environ 0.001 % de la population.

Bien que Nix vienne du grec "nuit", Nix vient également du latin "neige". En allemand, en néerlandais, en anglais et en français, Nix signifie "rien" dans un langage familier.

Nix vient également de créatures semblables à des génies et nymphes des eaux dans les mythologie germanique et nordique. Ils sont apparentés aux ondines et connus en France, notamment en Alsace et en Moselle.

Patronyme 

 Andrea Nix, une réalisatrice de cinéma américaine ;
 Jean-Luc Nix (né en 1963), un homme politique belge wallon ;
 Laynce Nix, un joueur de baseball ;

Pseudonyme 

 NIX, un musicien, beatmaker et producteur américain ;
 Nix, Marnix Verduyn, un dessinateur de bandes dessinées belge ;
 Nix, un rappeur sénégalais ;
Nix, de son vrai nom Henri Demare, dessinateur français du  siècle.

Autres 
Nix ou *nix peut aussi désigner :
 Nix, une petite lune de Pluton ;
 , un gestionnaire de paquets utilisé par NixOS et disponible pour de nombreuses distributions Linux et MacOs;
 *nix, une façon de désigner tous les systèmes d'exploitation de type Unix.
 Le Nix Creek, cours d'eau américain de l'Arkansas.
 Le Nix Creek Bridge, pont sur ce cours d'eau, inscrit au Registre national des lieux historiques.

Notes et références

Patronyme flamand